Romanticismo puede referirse a:

 Romanticismo, movimiento cultural y político de finales del :
 Romanticismo en Alemania.
 Romanticismo en Inglaterra.
 Romanticismo en Francia e Italia.
 Romanticismo en España.
 Romanticismo musical.
 Literatura del Romanticismo.
 Romanticismo oscuro, género literario.
 Romanticismo, novela de Manuel Longares.